Матасанос има више значења:

 Матасанос (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Матасанос (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику